Hochkogel oder Hochkogl ist der Name folgender geographische Objekte:

 Hochkogl (Gemeinde Burgauberg-Neudauberg), Ortslage von Burgauberg-Neudauberg, Burgenland
 Hochkogel (Gemeinde Eltendorf), Ortsteil von Eltendorf, Bezirk Jennersdorf, Burgenland

Berge und Erhebungen:
 Hochkogel (Tennengebirge), 2281 m, im Tennengebirge, Bezirk Sankt Johann im Pongau, Salzburg
 Hochkogel (Kitzbüheler Alpen), 2249 m, in den Kitzbüheler Alpen, Bezirk Zell am See, Salzburg
 Hochkogel (Eisenerzer Alpen), 2105 m, im Kaiserschildmassiv der Eisenerzer Alpen, Steiermark
 Hochkogel (Gamsstein), 1774 m, Hauptgipfel des Gamsstein, in den Ybbstaler Alpen an der Grenze Steiermark/Niederösterreich
 Hochkogel (Grazer Bergland), 794 m, im westlichen Grazer Bergland, Bezirk Voitsberg, Steiermark
 Hochkogel (Ebensee), 1591 m, im Toten Gebirge, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Hochkogel (am Traunsee), 1486 m, in den Oberösterreichischen Voralpen, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Hochkogel (Hilmberg), 1314 m, südlicher Vorberg des Wechsel im Joglland, Steiermark
 Hochkogel (Reichraminger Hintergebirge, 1279 m), beim Lärchkogel in den Oberösterreichischen Voralpen, Oberösterreich
 Blaberg-Hochkogel, 1196 m, beim Wasserklotz im Reichraminger Hintergebirge, Oberösterreichische Voralpen, Oberösterreich
 Hochkogel (Oberösterreichische Voralpen, 1193 m), im obersten Steyrlingtal in den Oberösterreichischen Voralpen, Oberösterreich
 Hochkogel (Gurktaler Alpen), 1190 m, in den Gurktaler Alpen, Bezirk Feldkirchen, Kärnten
 Hochkogel (Reichraminger Hintergebirge, 1157 m), zwischen Reichramingbach und Lumplgraben in den Oberösterreichischen Voralpen, Oberösterreich
 Hochkogel (Chiemgauer Alpen), 1066 m, in den Chiemgauer Alpen, Bezirk Kitzbühel, Tirol
 Hochkogel (Türnitzer Alpen, Raxenbachrotte), 1064 m ü. A., in den Türnitzer Alpen, Bezirk Lilienfeld, Niederösterreich
 Hochkogel (Gutensteiner Alpen), ca. 980 m, Gipfel an der Hohen Wand (Gutensteiner Alpen), Niederösterreich
 Hochkogel (Ybbstaler Alpen, Lunz), 951 m ü. A. hoher Berg nördlich von Lunz am See in Niederösterreich
 Hochkogel (Türnitzer Alpen, Außerfahrafeld), 873 m ü. A. hoher Berg bei Türnitz in Niederösterreich
 Hochkogel (Wildalpen), 860 m, in den Ybbstaler Alpen in der Steiermark
 Hochkogel (Ybbstaler Alpen), 711 m, nordwestlich von Randegg, Niederösterreich
 Hochkogl (Oberschlierbach), 695 m, bei Schlierbach im Kremstal, Oberösterreichische Voralpen, Oberösterreich
 Hochkogl (Kirchham), 662 m, bei Kirchham bei Gmunden, Oberösterreichische Voralpen, Oberösterreich
 Hochkogel (Gmunden), 500 m, Hügel im Stadtgebiet von Gmunden, Oberösterreich
 Hochkogel (Weinviertel), ca. 380 m, Berg im Pulkautal, Bezirk Hollabrunn, Niederösterreich